Joonas Ikonen (ur. 8 marca 1987 w Kuopio) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Puijon Hiihtoseura. Medalista mistrzostw świata juniorów (2005).

Jego brat bliźniak Tommi, również był skoczkiem narciarskim.

Przebieg kariery 
W styczniu 2004 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 28. miejsce w Braunlage. W lutym 2004 wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 35. miejsce indywidualnie oraz 6. drużynowo. 4 grudnia 2004 w Rovaniemi zajął 4. lokatę w zawodach Pucharu Kontynentalnego. 9 marca 2005 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 25. lokatę w Kuopio. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2005 zdobył złoty medal indywidualnie oraz brązowy w rywalizacji drużynowej. W styczniu 2006 zajął 9. i 7. lokatę w zawodach PŚ w Sapporo. W styczniu 2008 zajął 5. i 7. miejsce w zawodach FIS Cupu w Kuopio. 

W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował w grudniu 2010 podczas konkursów Pucharu Kontynentalnego w Rovaniemi.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Ikonena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Kuopio